Lou Zucker (* 1991 in Hamburg) ist eine deutsche Journalistin und Autorin.

Leben 
Lou Zucker, aufgewachsen in Hamburg, studierte Sozialwissenschaften im Bachelor und Master an der Humboldt-Universität zu Berlin. Dabei wurde sie durch die Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung gefördert. 2014 begann sie neben ihrem Studium als freie Journalistin zu arbeiten, unter anderem für die taz, jetzt.de, ze.tt, Zeit Campus Online, die Bundeszentrale für Politische Bildung und den Deutschlandfunk. Zugleich war sie immer wieder in der politischen Bildung tätig, unter anderem für Dialog macht Schule. Ab 2018 arbeitete sie als Redakteurin für neues deutschland, Supernova, bento und DER SPIEGEL.

Zucker lebte mehrfach für längere Zeit im Ausland, unter anderem in den USA, Chile, Nicaragua, der Türkei, Kanada und Italien. Seit Februar 2021 ist sie wieder freiberuflich tätig. Sie lebt und arbeitet in Hamburg.

Positionen 
Zucker befasst sich als Journalistin mit Heterosexualität, sozialen Ungleichheiten, Machtstrukturen und dem Widerstand dagegen. Ein besonderer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt dabei auf Gender und Feminismus. Sie ist Mitbegründerin der queerfeministischen Aktionsgruppe she*claim und des Journalismus-Kollektivs collectext. Gemeinsam mit dem Videokollektiv Leftvision konzipierte und hostete sie die feministische Videoreihe KitchenPolitiX. Zum Frauenkampftag 2018 beteiligte sie sich an der Organisation eines Journalistinnen-Streiks.

Auszeichnungen 
 Kurzgeschichtenwettbewerb des Straßenmagazins Hinz&Kunzt, Erster Preis unter den Jugendlichen (2006). Veröffentlichung im Magazin und in Anthologie.
 Gedichtwettbewerb „lyrix“ von Deutschlandradio, eine der 12 Jahresgewinner (2009). Teilnahme an einem 4-tägigen Lyrikworkshop im Literarischen Colloquium Berlin, Veröffentlichung in Anthologie 2012.

Veröffentlichungen 
 Clara Zetkin: Eine rote Feministin. Geschichte im Brennpunkt, Das neue Berlin, Berlin 2021, ISBN 978-3-360-01348-4
 als Herausgeberin: ZETKIN to go. Starke Worte für die Rechte der Frauen, Neues Leben, Berlin 2019, ISBN 978-3-355-01887-6

Weblinks 
 Autorinnenprofil der Eulenspiegel Verlagsgruppe
 Profil bei colletext

Einzelnachweise 

Journalist (Deutschland)
Zeitungsjournalist
Hörfunkjournalist
Autor
Deutscher
Geboren 1991
Frau